

Cinema 
Ramuntcho – film del 1919 diretto da Jacques de Baroncelli
 La grande prova (Ramuntcho) – film del 1938 diretto da René Barberis 
 Ramuntcho – film del 1959 diretto da Pierre Schoendoerffer

Letteratura 
 Ramuncho (Ramuntcho) – romanzo di Pierre Loti del 1897